James hace referencia a varios artículos:

Personas de apellido James 

 Chris James (1987-), futbolista neozelandés.
 Daniel James (1948-), historiador y sociólogo británico.
 Etta James (1938-2012), cantante estadounidense de soul y rhythm and blues.
 Fitz James O'Brien (1828-1862), cuentista y escritor irlandés.
 Henry James (1843-1916), escritor y crítico literario estadounidense.
 LeBron James (1984-), jugador profesional estadounidense de baloncesto.
 William James (1842-1910), filósofo y psicólogo estadounidense.

Autores de nombres científicos 

 C.M.James (fl. 2000).
 Charles William James – C.W.James (n. 1929).
 E.J.James
 Edwin James – E.James (1797-1861).
 Joseph Francis James – J.James (1857-1897).
 Lois Elsie James – L.E.James (1914-2001).
 Peter Wilfred James – P.James (n. 1930).
 Stephen A. James – S.A.James (fl. 1997).
 Sydney Herbert James – S.H.James (1933-1998).
 T.A.James (fl. años 1980).
 Thomas Potts James – James (1803-1882).

Personas de nombre James 

  James Acord (1944-2011), escultor estadounidense.
 James Babson (1974-), actor estadounidense.
 James Balfour (1600-1657), historiador, anticuario y escritor escocés.
 James Blake (1979-), tenista profesional estadounidense.
 James Bannatyne (1975-), futbolista neozelandés.
 James Beaumont Neilson (1792-1865), inventor escocés.
 James Bevan (1858-?), jugador de rugby galés.
 James & Bobby Purify, dúo de soul y R&B de Estados Unidos.
 James B. Reuter (1916-2012), sacerdote católico jesuita estadounidense.
 James Brewster (1960-), diplomático estadounidense.
 James Brown  (1933-2006) cantante de soul, funk y rock estadounidense, considerado el padrino del soul.
 James C. Collins (1958-), consultor de negocios, escritor y conferenciante sobre gestión empresarial estadounidense.
 James Chadwick (1891-1974), físico británico, premio Nobel de Física en 1935.
 James Chanos (1957-), gestor de fondos de cobertura estadounidense.
 James Coignard (1925-2008), pintor, grabador y escultor francés.
 James Colledge Pope (1826-1885), político principeduardino.
 James Cook (1728-1779), navegante, explorador, y cartógrafo británico.
 James Coyne (1910-2012), segundo gobernador del Banco de Canadá.
 James Cudjoe (1971-), artista africano
 James Dale Davidson, escritor estadounidense.
 James D. Hallen, espía estadounidense.
 James Esdaile (1808-1859), médico británico, “padre” de la anestesia hipnótica.
 James Fenimore Cooper (1789-1851), novelista estadounidense.
 James Forrest (1972-), deportista estadounidense, jugador de baloncesto (ya retirado).
 James George Frazer (1854-1941), antropólogo escocés.
 James Goldschmidt (1874-1940), jurista alemán.
 James H. Brooks (1830-1897), religioso, escritor y pastor de la Iglesia Presbiteriana estadounidense.
 James Hetfield (1963-), músico estadounidense, conocido por ser el vocalista y guitarrista rítmico de la banda de thrash metal Metallica.
 James Hunt (1947-1993) piloto de carreras británico y comentarista de automovilismo en televisión. 
 James Joyce (1882-1941), escritor irlandés.
 James Mangold (1963-) director de cine y guionista estadounidense. 
 James Madison (1751-1836), 4º presidente de los Estados Unidos.
 James Mason (1909-1984), actor británico de cine.
 James Matthew Barrie (1860-1937), novelista y dramaturgo escocés.
 James Meade (1907-1995), economista británico, premio Nobel de Economía en 1977.
 James Mercer (1970-) , cantante y guitarrista estadounidense, líder de la banda de rock alternativo The Shins.
 James Mirrlees (1936-), economista escocés, premio Nobel de Economía en 1996.
 James Monroe (1758-1831), 5º presidente de los Estados Unidos.
 James Napier (1981-), actor neozelandés, protagonista de La Tribu.
 James Paul McCartney (1942-), cantante y multiinstrumentista inglés, exintegrante (bajista) de la legendaria banda de rock The Beatles.
 James O'Neill (1849-1920), actor estadounidense de origen irlandés.
 James Otteson (1968-), filósofo estadounidense.
 James Rector (1884-1949) , atleta estadounidense.
 James Rodríguez (1991-), futbolista colombiano.
 James Root (1971-), músico estadounidense, conocido por ser el guitarrista secundario de la banda de metal alternativo Slipknot y el guitarrista rítmico de la banda de heavy metal Stone Sour.
 James S. Albus (1935-2011), ingeniero estadounidense.
 James Scowcroft (1975-), futbolista inglés.
 James Smith, entrenador y promocionador norteamericano de waterpolo.
 James Staszewski, profesor de psicología cognitiva estadounidense.
 James Stewart (1908-1997), actor estadounidense de cine, teatro y televisión.
 James Tahhan (1988-) chef, personalidad de televisión, empresario y asesor venezolano.
 James Thackara (1944-), novelista estadounidense.
 James Tobin (1918-2002), economista estadounidense, premio Nobel de Economía.
 James Turle (1802-1882), compositor y organista inglés.
 James Taylor (1948-), cantautor y guitarrista estadounidense, ganador de cinco Premios Grammy.
 James Vandehei (1947-), (n. 1971) es un reportero estadounidense.
 James Watt (1736-1819), ingeniero escocés, inventor de la máquina de vapor.
 James W. Holley, III (1926-2012), político estadounidense.
 James William Boyd (1822-¿1865?), oficial estadounidense. 
 James Wong (1941-2004), letrista de música cantopop, actor, director de cine, guionista, columnista, presentador de televisión y escritor hongkonés. 
 James Woods (1947-), actor estadounidense.
 John James Rickard Macleod (1876-1935), médico británico, premio Nobel de Medicina en 1923.

Personajes de ficción
 James, personaje del anime Pokémon.
 James "Sawyer" Ford, personaje de la serie de televisión estadounidense Lost.
 James, personaje de los libros infantiles de Wilbert Awdry  y de la serie de televisión británica Thomas y sus amigos
 James "Jim" Hopper, personaje de Stranger Things
James Bond, agente secreto creado por el periodista y novelista inglés Ian Fleming en 1953.

Además 
 Río James
 James (banda), grupo de música indie originario de Mánchester (Inglaterra).